

Toponimi degli Stati Uniti
Del Rio (California)
Del Rio (Florida)
Del Rio (Tennessee)
Del Rio (Texas)

Persone
Andrés Manuel del Río (1764-1849), scienziato e naturalista che scoprì l'elemento chimico vanadio
Dolores del Río, attrice
Eduardo del Río, autore di Fumetti
Ercole del Rio,  scacchista italiano
Jack Del Rio, giocatore e allenatore di football americano
Korra Del Rio, attrice pornografica
Olivia Del Rio, attrice pornografica
Vanessa del Rio, attrice pornografica
Yolanda del Rio, cantante messicana

Pagine correlate
Delrio